Агилольф (Агилульф;  или ) — мужское имя. Известные носители:
  — вождь свевов и квадов в V веке
 варианты написания имени Агиульф — епископ Меца (590—601)
 Агилульф — король лангобардов (590—615/616)
 Агилольф (VI—VII века) — основатель рода Агилольфинги
 Агилольф из Мальмеди (убит в 716/717) — аббат Ставло-Мальмеди; святой
 Агилольф Кёльнский — епископ Кёльна (745—752); святой